Børge Waerum Nielsen (24 de marzo de 1948) es un expiloto de motociclismo danés que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1970 y 1984. Su mejor temporada fue en 1973 donde acabó vigesimotercero en la clasificación general de la cilindrada de 125cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de motociclismo de Dinamarca
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Suzuki
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc